Маргери́та Сарфа́тти (, урождённая Маргери́та Грасси́ни   — ) — итальянский политик, журналист и искусствовед, соратник, любовница и биограф Бенито Муссолини.

Биография 
Родилась в старинной и богатой семье Эммы Леви и Амедео Грассини в Венеции 8 апреля 1880 года. Её дед и отец были выпускниками юридического факультета Падуанского университета и за свой большой вклад в дело государственного строительства получили рыцарское звание. Амедео Грассини, несмотря на своё еврейское происхождение, дружил со священником Джузеппе Сарто, который впоследствии стал папой римским Пием Х.

Маргарита была четвёртым ребёнком в семье. Она любила учиться и к 10 годам бегло говорила по-французски, по-немецки и по-английски. С 12 лет Маргарита начала коллекционировать картины, после того как родители разрешили ей самостоятельно принимать участие в аукционах. В 14 лет Маргарита изучала историю и искусство с тремя персональными учителями. Особое влияние на её взгляды оказал , который впоследствии основал знаменитую венецианскую Биеннале.

В 1898 году она вышла замуж за адвоката и социалиста Чезаре Сарфатти, они вместе вступили в социалистическую партию и стали известными активистами. В мае 1900 года у них родился сын Роберто. В 1902 году семья переехала в Милан. Там Маргарита посещала салон одного из лидеров социалистической партии — русской ортодоксальной марксистки Анны Кулишовой. Этот салон посещали многие художники, писатели и поэты. Один из художников — Умберто Боччони — стал первым любовником Маргариты, которая тщательно скрывала от мужа эту связь.

С поддержкой социалистов Чезаре победил на выборах в члены миланского муниципалитета, а в 1906 стал президентом миланского отделения Сионистской федерации Италии. Маргарита в этот период занималась журналистикой в социалистической газете «Avanti!» и публиковала искусствоведческую критику. В 1903 году она получила третью премию за обзор работ Биеннале. В 1909 году у Маргариты родилась дочь Фьяметта. Во время Первой мировой войны Чезаре, а затем и Маргарита выступили в поддержку военных действий и были исключены из Социалистической партии, которая придерживалась позиции пацифизма. В 1918 году Роберто Сарфатти, ушедший на фронт добровольцем в 17 лет, погиб на фронте.

С Бенито Муссолини Маргарита познакомилась, когда его назначили главным редактором «Avanti!» в конце 1912 года. Они стали много общаться, в дальнейшем это переросло в любовную связь. Сестра Муссолини Эдвиге писала в мемуарах, что «Любовь Бенито к этой женщине была очень глубокой … она изменила психологический и эмоциональный склад его характера».

Впоследствии Маргарита была одним из близких соратников Муссолини, писала ему политические речи и готовила поход на Рим. Её называли «еврейской матерью итальянского фашизма». В 1925 году она опубликовала в Англии и США книгу «Жизнь Бенито Муссолини». Итальянское издание вышло под названием «Дуче». Книга имела огромный успех, была переведена на 18 языков и сделала Муссолини всемирно известным.

Историк Симона Урсо пишет, что Сарфатти, как и Муссолини, поменяла взгляды от социалистических к фашистским и стала не меньшей расисткой, чем дуче, несмотря на происхождение. По мнению историка Джорджио Фабре, статьи Сарфатти, написанные ещё до знакомства с Муссолини, свидетельствуют о том, что она считала «расово неполноценными» чёрных и азиатов.

Постепенно отношения с Муссолини ухудшались, появились более молодые претендентки на роль любовницы, а соратники дуче, недовольные влиянием еврейки, в конце концов уговорили отдалить Сарфатти. После разрыва с Муссолини и начала антиеврейских репрессий в Италии, в результате которых ей запрещено было публиковаться на темы искусства, Маргарита уехала в Париж, а затем в Латинскую Америку и вернулась в Италию после окончания войны. Умерла 30 октября 1961 года в городе Кавалласка на севере Италии.

Известно, что у неё было более 1000 писем Муссолини, но они никогда не были опубликованы и их местонахождение осталось неизвестным.

Примечания

Литература 
 
 Cannistraro, Philip, and Brian R. Sullivan. Il Duce’s Other Woman: The Untold Story of Margherita Sarfatti, Mussolini’s Jewish Mistress, 1993. ISBN 0-688-06299-7
 Urso, Simona. Margherita Sarfatti. Dal mito del Dux al mito americano, 2003. ISBN 88-317-8342-4
 Wieland, Karin. Die Geliebte des Duce. Das Leben der Margherita Sarfatti und die Erfindung des Faschismus, 2004. ISBN 3-446-20484-9
 Sarfatti,Margherita. The Life of Benito Mussolini, 1925; 2004. ISBN 1-4179-3962-1
 Gutman, Daniel. El amor judío de Mussolini, 2006. ISBN 987-603-017-5
 Liffran, Françoise. Margherita Sarfatti, L'égérie du duce, Biography, 2009. ISBN 978-2-02-098353-2

См. также 
 Новеченто

Ссылки 
 The Jewish mother of Fascism (pg. 1) by Saviona Mane in Haaretz
 The Jewish mother of Fascism (pg. 2) by Saviona Mane in Haaretz
 Mussolinis Femme-Fatale, New York Review of Books, July 15, 1993
 

Политики по алфавиту
Политики Италии
Политики XX века
Женщины-политики Италии
Фашисты Италии
Бенито Муссолини